Stati Uniti d'America
 Wilmore – città della Contea di Comanche, Kansas
 Wilmore – città della Contea di Jessamine, Kentucky
 Wilmore – borough della Contea di Cambria, Pennsylvania

Persone
 Barry Wilmore – astronauta statunitense
 Henry Wilmore – ex cestista statunitense
 Marc Wilmore – sceneggiatore, autore televisivo e attore statunitense